Tapa réfère notamment à :
 Tapa, ville d'Estonie, chef lieu de la commune de Tapa ;
 Le tapa, une étoffe fabriquée à base de matière végétale ;
 Une tapa, le singulier de tapas, les amuse-gueules originaires d'Espagne ; 
 La tapa, technique de capoeira.

Personnalités 

 Lei'D Tapa (née en 1982), catcheuse américaine ;
 Marcel Utembi Tapa (né en 1959), archevêque congolais.

Voir aussi 
 
 Tappa, un site archéologique de Corse-du-Sud ;
 le tappâ, un style musical indien.